Kromě oficiálních ukazatelů inflace v ČR publikovaných ČSÚ jsou v ČNB pro posouzení domácího cenového vývoje konstruována i alternativní měřítka inflace. Jejich cílem je odfiltrovat jednorázové, přechodné (a většinou exogenní) vlivy, a získat tak ukazatel odrážející pouze fundamentální faktory domácího cenového vývoje. Tyto ukazatele přitom nabývají na významu zejména v obdobích, kdy je vývoj celkové inflace ovlivněn silnými vnějšími šoky (jako je například prudký propad světových cen ropy). Jedním z takových ukazatelů je tzv. mediánová inflace. Vlastností aritmetického průměru (používaného při běžném měření inflace) mimo jiné je, že velmi citlivě reaguje na extrémní cenové pohyby. Proto se při výpočtu různých měřítek jádrové inflace obvykle vypouštějí položky nejvíce ovlivňované vnějšími přechodnými šoky. Typicky se jedná o potraviny, jejichž ceny kolísají v závislosti na počasí a úrodě, a ceny energií a pohonných hmot, které se odvíjejí od světových cen ropy. Kromě toho se vylučují položky s administrativně regulovanými cenami a zbylé položky se očišťují o vliv změn spotřebních daní a DPH (například korigovaná inflace bez pohonných hmot).

Mediánová inflace 
Mediánová inflace využívá stejné váhové schéma i stejné časové řady cenových indexů jednotlivých reprezentantů spotřebního koše jako klasicky počítané ukazatele inflace. Při jejím výpočtu se však systematicky vylučují pouze položky s regulovanými cenami. Meziměsíční cenové změny jednotlivých reprezentantů v daném měsíci jsou seřazeny od největší po nejmenší, přičemž se postupně načítá jejich váha. Inflace položky, která se nachází nejblíže kumulované váhy 0,5, je označena za mediánovou inflaci. Meziroční inflace je pak získána zřetězením meziměsíčních hodnot.

Příklady využití v praxi 
Jádrová inflace na bázi mediánu vykazuje výrazně hladší průběh, než klasické agregáty jádrové inflace na bázi váženého aritmetického průměru. Zatímco klasické ukazatele jádrové inflace byly například v letech 2009–2011 stlačovány k velmi nízkým a posléze i záporným hodnotám v důsledku výrazných cenových poklesů jen omezeného počtu položek spotřebního koše, udržovala se mediánová inflace v tomto období v kladných hodnotách. Během hospodářské recese v letech 2012–2013 se ale i mediánová inflace zřetelně snížila na své historicky minimální hodnoty v září 2013 (0,2 %) a hrozilo, že poprvé poklesne do deflačního pásma. Po oslabení kurzu ze strany ČNB v listopadu 2013 se však meziroční mediánová inflace začala plynule zvyšovat až na 1,3 % ke konci roku 2014.

Graf 1 (BOX) Srovnání mediánové inflace s klasickými ukazateli inflace

V porovnání s klasickými ukazateli vykazuje mediánová inflace výrazně hladší průběh. Od podzimu roku 2013 se zvýšila a aktuálně činí 1 %

(meziroční změny v %, zdroj: ČSÚ, výpočet ČNB

Historie 
S konceptem jádrové inflace jako alternativní metodou pro souhrnné měření růstu cen vyřazující volatilní položky přišel v roce 1975 Robert J. Gordon.

Model jádrové inflace byl následně vyvinut advokátem Otto Ecksteinem v roce 1981.

Odkazy

Reference

Související články 
 Inflace
 Měnová politika

Inflace